Recall kan syfta på:

 Recall (skivbolag) – ett skivbolag
 Recall election – avsätta en ämbetsinnehavare genom ett extrainsatt val, se revokation

Se även
 Total Recall